Tutti gli uomini del presidente (All the President's Men) – libro di Bob Woodward e Carl Bernstein del 1974
Tutti gli uomini del presidente (All the President's Men) – film del 1976 diretto da Alan J. Pakula tratto dal libro omonimo
 Tutti gli uomini del presidente – album discografico di El Presidente del 2002